Montaner puede referirse a:

Divisiones administrativas 
 Montaner, localidad del departamento francés de Pirineos Atlánticos;

Personas 
 Montaner, apellido:
 Federico Montaner (1874-1938), militar y cartógrafo español.
 Rita Montaner (1900-1958), artista cubana.
 Carlos Alberto Montaner (1943-), escritor y periodista hispano-cubano-estadounidense.
 Ricardo Montaner (1957-), cantautor venezolano.
 Concepción Montaner (1981-), atleta española.
 Evaluna Montaner (1997-), actriz y cantante venezolana.

Música 
 Montaner, álbum de estudio de Ricardo Montaner de 2019.